Секст Кокцей Севериан Гонорин () — римский политический деятель середины II века.

О происхождении Гонорина нет никаких сведений. По всей видимости, его род был сенаторским. В 147 году он занимал должность консула-суффекта. В 162/163 году Гонорин находился на посту проконсула провинции Африка. Легатом при нём был его сын Гонорин. Писатель Апулей, происходивший из Африки, в своих Флоридах восторженно упоминает о Сексте и его сыне:

«Ни к одному из проконсулов, насколько мне известно, не было у провинции Африки чувство почтения сильнее, робости — слабее; ни в один год, кроме твоего, не был стыд более серьезным препятствием на пути к преступлению, чем страх. Никто другой, облеченный такою же властью, не приходил чаще на помощь, не наводил реже ужас, никто не привозил с собой сына, до такой степени подобного в добродетелях отцу».

Примечания

Литература 
 S. J. Harrison. Apuleius: A Latin Sophist. Oxford University Press, 2004. рр. 105—106.
 Ralph Haeussler. Becoming Roman?: Diverging Identities and Experiences in Ancient Northwest Italy. Left Coast Press, 2013. р. 234.

Проконсулы Африки